Die 16. Auflage Badminton-Europapokals fand vom 23. bis zum 26. September 1993 im norwegischen Kristiansand statt. Der Gastgebene Verein Kristiansand BK schied dabei in der Vorrunde aus, als sie im entscheidenden Spiel gegen den niederländischen Drink BC Nuenen verloren. Im Finale standen mit den dänischen Verein Lillerød BK und den schwedischen Verein Göteborgs BK. In einem ausgeglichenen Spiel siegten die Dänen knapp mit 4:3. Der deutsche Vertreter FC Bayer 05 Uerdingen schied im Halbfinale im gegen Göteborgs BK aus. Zum einzigen Mal nahm auch ein Vertreter aus Weißrussland teil.

Die Ergebnisse

Weblinks 
 www.sbg.ac.at (englisch)

1993
Europapokal 1993
Europapokal 1993